Коше () — франкоязычная фамилия.

Известные носители:
 Коше, Анри (1901—1987) — французский теннисист.
 Коше, Жонатан (род.1977) — французский автогонщик.